

Новий Пазар — місто в Шуменській області, центр однойменної общини.
 Новий Пазар — община в Шуменській області.
 Новий Пазар — село в Кирджалійській області, входить до складу общини Черноочене.

Новий Пазар — місто в окрузі Рашки, центр однойменної общини.
 Новий Пазар — община в окрузі Рашки.
 «Новий Пазар» — футбольний клуб.